Austria kan avse:

 Austria Tabak – ett österrikiskt tobaksbolag, grundat 1784
 Bank Austria – en bank i Österrike
 Felix Austria – ett österrikiskt livsmedelsföretag i Mattersburg
 Mäser Austria – en österrikisk tillverkare av sportkläder
 Ö3 Austria Top 40 – Österrikes officiella singellista
 136 Austria – en asteroid
 FK Austria Wien – en fotbollsklubb
 SC Austria Lustenau – en fotbollsklubb
 SK Austria Klagenfurt – en tidigare fotbollsklubb
 SV Austria Salzburg – en tidigare fotbollsklubb
 S/S Austria – ett skepp som brann upp på Atlanten 1858

Personer
 Juan de Austria (1547–1578), en spansk krigare
 Steve Austria (1958–), en amerikansk politiker

Se även
 Österrike